Франковский, Владислав:

 Франковский, Владислав Андреевич (1819—1895) — русский учёный-медик.
 Франковский, Владислав Игнатьевич (1858—1922) — военнослужащий Российской императорской армии и дивизионный генерал Войска Польского.